Las Vegas (Nevada)
Las Vegas (Új-Mexikó)
Las Vegas (televíziós sorozat)